Марсел Кейзер (; род. 15 января 1969, Бадхуведорп) — нидерландский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника, наиболее известен по выступлению за клуб «Камбюр», в котором провёл 282 матча и забил 34 гола. С 2012 по 2014 год был главным тренером клуба «Телстар», а в мае 2014 года занял должность технического менеджера в «Камбюре».

Тренерская карьера 
Кейзер начинал тренерскую карьеру в любительских командах «Нейенродес» (Брёкелен) и УВС (Лейден). Затем в течение четырёх сезонов, с 2007 по 2011 год, он был главным тренером клуба «Аргон», в котором завершал игровую карьеру. В сезоне 2011/12 возглавлял клуб Топклассе ВВСБ.

5 мая 2012 года Кейзер стал тренером команды «Телстар», заключив с клубом первого дивизиона контракт на два года. С июня 2016 года являлся главным тренером молодёжного состава клуба «Аякс».

17 июня 2017 года возглавил основной состав «Аякса». 21 декабря 2017 года был уволен.

Достижения 
 «Камбюр Леуварден»
 Чемпион Эрстедивизи (1): 1991/92
 «Спортинг Лиссабон»
 Обладатель Кубка Португальской лиги (1): 2018/19
 «Аль-Джазира (Абу-Даби)»
 Лига Арабского залива ОАЭ (1): 2020/21

Личная жизнь 
Марсел является родственником Пита Кейзера, известного в прошлом футболиста «Аякса».

В настоящее время Марсел проживает в деревне Вилнис (провинция Утрехт), в 20 километрах к югу от Амстердама.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Voetbal International
 Профиль и статистика на сайте beijen.net

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «Эммен»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Телстар»
Тренеры ФК «Эммен»
Тренеры ФК «Камбюр»
Тренеры ФК «Йонг Аякс»
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам
Тренеры ФК «Аль-Джазира»
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон